Paul Davies (ur. 1946) – fizyk brytyjski
 Paul Davies (ur. 1970) – snookerzysta walijski